Хо́рхе Ресурексьо́н Меро́дио (, ; ), более известный как Ко́ке (, ) — испанский футболист, полузащитник и капитан клуба «Атлетико Мадрид», а также игрок сборной Испании.

Клубная карьера 
Коке родился и вырос в Мадриде. В восьмилетнем возрасте поступил в академию «Атлетико Мадрид», здесь же начал карьеру профессионального футболиста. В 2008 году полузащитник дебютировал в резерве «матрасников», затем сыграл несколько минут в матче испанской Примеры против «Барселоны». Коке вышел на 71-ой минуте при счете 5:1 в пользу каталонской команды и ничем полезным не отметился. В сезонах 2010/11 и 2011/12 продолжал выступать на два фронта — в составе основы и резерва.

В феврале 2011 года Коке открыл счет своим голам за «матрасников», поразив ворота «Севильи» в матче регулярно чемпионата. Через две недели Коке забил второй гол в ворота «Эспаньола», а обе встречи завершились с одинаковым счетом 2:2. В сезоне 2012/13 Коке завершил свою карьеру в резерве «матрасников», отыграв за три года более 80 матчей. Диего Симеоне начал внедрять испанца в основу своей команды, предложив ему роль опорного полузащитника, переходящего при необходимости в вингера. Сезон 2013/14 был ознаменован прорывом в игре многих игроков «Атлетико» и Коке не стал исключением. Во встрече третьего тура Ла Лиги испанец забил свой первый гол за полтора года, поразив ворота «Реал Сосьедада» (2:1). Спустя пару дней Коке отметился двумя голевыми передачами в поединке против «Вальядолида» и по итогам сентября удостоился звания игрока месяца в «Атлетико». 3 марта 2014 года Коке забил гол и отдал голевую передачу в «мадридском дерби». В рамках полуфинала Лиги чемпионов испанец забил победный гол в ворота «Барселоны», который вывел «матрасников» в финал главного европейского турнира. В финальной встрече Коке отыграл все 120 минут, а его команда на последних секундах упустила трофей. По итогам сезона 2013/14 Коке отдал 14 голевых передач в 36 матчах Примеры и занял второе место в гонке ассистентов, уступив лидерство Анхелю Ди Марии, который провел на два матча меньше.

25 июня 2014 года стало известно, что испанец связал свои обязательства с «Атлетико» до 2019 года, добившись двойного увеличения зарплаты.

Летом 2019 года, в связи с уходом Диего Година в миланский «Интернационале», назначен новым капитаном «матрасников».

Достижения 
«Атлетико Мадрид»
 Чемпион Испании (2): 2013/14, 2020/21
 Обладатель Кубка Испании: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Испании: 2014
 Победитель Лиги Европы (2): 2011/12, 2017/18
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2012, 2018
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА (2): 2013/14, 2015/16

Испания (до 21)
 Победитель молодёжного чемпионата Европы: 2013

Статистика

Клубная карьера

Матчи за сборную 

Итого: 43 матча / 0 голов; 28 побед, 9 ничьих, 6 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте «Атлетико Мадрид»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»